Das Wilsons Classic 1980 war ein Snookerturnier im Rahmen der Saison 1980/81. Das Einladungsturnier wurde vom 1. bis zum 2. Dezember 1980 im Bligthy’s im englischen Farnworth im Metropolitan Borough of Bolton ausgetragen. Der Engländer Steve Davis gewann im Finale mit 4:1 gegen den Nordiren Dennis Taylor, das höchste Turnierbreak spielte der Waliser Ray Reardon.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich das Preisgeld um etwa 4.000 £ auf 13.000 £.

Turnierverlauf 
Zum Turnier wurden acht Spieler eingeladen.

Finale 
Durch ein 53er-Break konnte der Nordire Dennis Taylor den ersten Frame gewinnen, doch Steve Davis – der im April 1981 die WM gewinnen sollte – glich erst aus und gewann die folgenden drei Frames zum Titelgewinn.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1980
Sportveranstaltung im Metropolitan Borough of Bolton
1980